All I Can Do — семнадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 11 сентября 1976 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records